Нахов — фамилия; имеет женскую форму . Выступает также в роли топонима.

Персоналии 
 Нахов, Исай Михайлович (1920—2006) — доктор филологических наук, профессор, заслуженный профессор МГУ.



Топонимы 
 Нахов — деревня, центр Наховского сельсовета Калинковичского района Гомельской области Беларуси.
 Нахов — железнодорожная станция в посёлке Наховский Калинковичского района Гомельской области Белоруссии.